Okręty US Navy o nazwie USS  "Drum":
 Pierwszy  był okrętem podwodnym. W służbie od 1941, brał udział w II wojnie światowej.
 Drugi  był atomowym okrętem podwodnym. W służbie w latach 1972-95.

Drum